Kaap Agulhas
 Agulhasstroom
 Agulhaszee
 Nationaal park Agulhas